Dainava steht für:

 Land Dainava, eine historische Region in Litauen
 Dainava (Kaunas), ein Stadtteil in Kaunas
 AB Dainava, ein litauisches Unternehmen der Bekleidungsindustrie in Alytus
 FK Dainava Alytus,  ein litauischer Fußballverein aus Alytus 
 Forst Dainava,  das größte Waldgebiet in Litauen